Појам  може да се односи на:

 Контакт (будизам), је будистички појам који означава сусрет чула, предмета и свести о опа­женом
 Контакт (филм), научнофантастична драма из 1997.
 Контакт (филм из 2005), македонски филм из 2005.
 Контакт група
 Контакт сочива